Никола́й Васи́льевич Ме́льников:
 Мельников, Николай Васильевич (1909—1980) — советский инженер, учёный в области горного дела, академик АН СССР (1962), Герой Социалистического Труда (1979).
 Мельников, Николай Васильевич (род. 1955) — судья Конституционного суда Российской Федерации.